— потенциально активный стратовулкан в Японии. Наряду с Фудзиямой и Татэямой является одной из трёх священных гор Японии.

Расположена на территории одноимённого национального парка.

Физико-географическая характеристика 
Гора Хакусан расположена на границе префектур Гифу и Исикава. Основная вершина имеет вулканическое происхождение.

На горе расположено много альпийских озёр и заснеженных долин, которые и дали название горе. Название Хакусан в переводе означает «белая гора». На горе находятся озёра  и , а также водопад . Озеро Сэндзягаикэ, расположенное в одном из кратеров вулкана, покрыто льдом круглый год.

У подножия горы проходит туристический маршрут  протяжённостью 33,3 км. Маршрут включает обзорную площадку на высоте 1300 метров, а также водопад  высотой 86 метров.

Примечания

Ссылки 
 
 

Горы Японии
Вулканы Японии
Стратовулканы